Trittico () est un terme italien qui peut signifier :

Chimie 
 Trittico, composé psychoactif sédatif.

Musique 
 Trittico pour clarinette seule de Carlo Savina ;
 Il trittico, opéras de Giacomo Puccini.

Sport
 Trittico Lombardo, compétition cycliste italienne.